

Geografia 
 Ash Flat
 Ash Fork
 Ash Grove

Música 
 Ash (banda) — grupo norte-irlandês de rock/britpop

Linguística 
 Æ — vogal utilizada em alguns alfabetos, principalmente escandinavos

Desambiguações de topônimos